Antonio Martín García  puede referirse a:

 Antonio Martín García, autor de agrupaciones en el Carnaval de Cádiz y de varias canciones de Rocío Jurado.
 Antonio Martín García, procurador sindical en las Cortes Españolas.
 Antonio Martín García, diputado por Granada durante la II República Española.